Niemcy:
 Hoheluft-Ost – dzielnica Hamburga
 Hoheluft-West – dzielnica Hamburga

Zobacz też:
 Hohe Luft